Челль То́мми Кри́стофер Су́ндгрен (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции чемпион и призёр , пятирёхкратный , пятикратный .

Играет на позиции .

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : золото (, , , , ), серебро (, ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: серебро (2 этап, 3 этап).
 : золото (, , , , ), серебро (, ).
 : золото (, , , , , , , ), бронза (2009).
 : золото ()
 : золото ().
 : золото (2009), серебро (2007, 2008, 2011, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Не женат.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте результатов зимних Олимпийских игр 2018 (в веб-архиве)
 Состав команды | Официальный сайт Team Edin (команды скипа Никласа Эдина)
 Кристофер Сундгрен | Официальный сайт Team Eriksson (команды скипа Оскара Эрикссона)
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Sundgren, Christoffer»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу